Jméno a příjmení Vilém Kraus nosí více osobností:

Vilém Kraus (1788) (1788–1812) – český malíř a kreslíř
Vilém Kraus (1915) (1915–1998) – český malíř
Vilém Kraus (1924) (1924–2013) – český vinař, univerzitní profesor vinařství, otec Viléma Krause mladšího 
Vilém Kraus (1950) (1950–2004) – český zemědělský odborník, vysokoškolský pedagog, vinař, syn Viléma Krause staršího, otec Viléma Krause nejmladšího 
Vilém Kraus (1979) (* 1979) – český vinař v Mělníce a lokální politik, syn Viléma Krause mladšího
jiné osoby
Arnošt Kraus, celým jménem Arnošt Vilém Kraus (1859–1943) – český vysokoškolský pedagog, germanista, divadelní kritik